Пустинен климат може да се отнася за:
 В системата на Кьопен
 Горещ пустинен климат (BWh)
 Студен пустинен климат (BWk)
 В системата на Алисов
 Сух тропичен климат